Анди Гарсия () е американски актьор от кубински произход. Той става известен през 1980-те и 1990-те с такива филми като „Кръстникът 3“, „Недосегаемите“, „Когато един мъж обича една жена“ и други. През 2000-те се снима в поредицата Бандата на Оушън.

Напуска Куба едва 5-годишен заради революцията и след провала при битката в Залива на свинете. Семейството му се установява в Маями, Флорида и само за няколко години неговият баща установява парфюмериен бизнес за милиони долари.

През 1982 година сключва брак с Мариви Лоридо Гарсия. Има три дъщери и един син. Живее в Лос Анджелис и Маями.

Филмография

Кино

Външни препратки 

 

Американски актьори и актриси
Кубинци в САЩ